Ра́дев () — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Радев, Боян (род. 1942) — болгарский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира.
 Радев, Выло (1923—2001) — болгарский кинорежиссёр, сценарист, оператор и педагог.
 Радев, Жеко (1875—1934) — болгарский учёный-географ, педагог, профессор.
 Радев, Йордан (род. 1976) — болгарский боец смешанного стиля.
 Радев, Петко (род. 1933) — болгарский кларнетист, профессор.
 Радев, Петр (род. 1948) — болгарский хоккеист.
 Радев, Румен (род. 1963) — болгарский политик, президент Болгарии (с 2017 года).
 Радев, Симеон (1879—1967) — болгарский историк, журналист, дипломат, художественный критик, публицист. 
 Радев, Стефан (в монашестве Сионий; род. 1969) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Величский, викарий Видинской епархии.

 Радева, Виктория (род. 2001) — болгарская шахматистка.